Bolbochán ist der Familienname folgender Personen:

 Jacobo Bolbochán (1906–1984), argentinischer Schachspieler
 Julio Bolbochán (1920–1996), argentinischer Schachspieler